Brookline kan henvise til:

Steder i USA 
 Brookline, Massachusetts
 Brookline, Missouri
 Brookline, New Hampshire
 Brookline, Pittsburgh, et kvarter i Pittsburgh, Pennsylvania
 Brookline, Vermont

Se også 
 Brooklin, Maine
 Brooklyn